Jamie Murray e Bruno Soares erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti ai quarti di finale da Jean-Julien Rojer e Horia Tecău, che hanno poi sconfitto in finale Feliciano e Marc López con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Henri Kontinen /  John Peers (semifinali)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (primo turno)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (quarti di finale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (terzo turno)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (primo turno)
  Ryan Harrison /  Michael Venus (primo turno)

  Oliver Marach /  Mate Pavić (terzo turno)
  Rohan Bopanna /  Pablo Cuevas (secondo turno)
  Feliciano López /  Marc López (finale)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (campioni)
  Brian Baker /  Nikola Mektić (primo turno)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (secondo turno)
  Santiago González /  Donald Young (primo turno)
  Sam Groth /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia, per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wild card 

  William Blumberg /  Spencer Papa (primo turno)
  Christopher Eubanks /  Christian Harrison (secondo turno)
  Taylor Fritz /  Reilly Opelka (secondo turno)
  Steve Johnson /  Tommy Paul (primo turno)

 Vasil Kirkov /  Danny Thomas (primo turno)
 Bradley Klahn /  Scott Lipsky (primo turno)
 Austin Krajicek /  Jackson Withrow (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

US Open 2017